Козија Лука може да се односи на:

 Козија Лука (Источно Сарајево), насељено мјесто у градској општини Трново, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Козија Лука (Трново, Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ